Oś liczbowa, przestrzeń jednowymiarowa;
 One Direction, brytyjsko-irlandzki boysband;
 Canon EOS-1D, profesjonalna lustrzanka cyfrowa japońskiej firmy Canon.